Constel·lació de l'Octant, constel·lació situada al voltant del pol sud celeste
 Octant (instrument), instrument nàutic antic que permet mesurar l'altura d'un astre sobre l'horitzó
 Projecció octant, de Leonardo da Vinci